Jurij Vernydub – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino
 Petro Danilovich Vernydub – militare sovietico, Eroe dell'Unione Sovietica
 Vitalij Vernydub – calciatore ucraino, difensore